Hilar ist ein Vorname und Familienname:

Den Familiennamen Hilar trägt:
 Karel Hugo Hilar (1885–1935), tschechischer Theaterintendant

Siehe auch:
 Hilarius; Hilum